San Mateo hace referencia a varios artículos:

Religión
 Mateo el Apóstol, San Mateo
 El Evangelio de Mateo.

Arte
La vocación de San Mateo, El martirio de San Mateo y San Mateo y el ángel, cuadros de Caravaggio;
El Museo de San Mateo, en Pisa, Italia;
La obra de Miguel Ángel;
La Pasión según San Mateo, obra de Johann Sebastian Bach;
 ''San Mateo y el ángel, obra de Caravaggio;
Iglesia de San Mateo en varias localidades.

Geografía

en Chile 
Playa San Mateo en Valparaíso, Chile.

en Colombia 
San Mateo (Boyacá), municipio de Colombia.
San Mateo (Soacha), barrio de Soacha, Cundinamarca; Colombia.

en Costa Rica 
San Mateo de Chirripó, antigua localidad de Costa Rica.
Cantón de San Mateo, cantón en la provincia de Alajuela. 
San Mateo, distrito primero del cantón homónimo.

en Guatemala 
San Mateo Ixtatán, municipio del departamento de Huehuetenango, Guatemala.
 San Mateo (Quetzaltenango), municipio del departamento de Quetzaltenango, Guatemala

en Ecuador 
San Mateo, pueblo de Ecuador.

en España 
San Mateo (Cantabria);
San Mateo de Bages, municipio de la provincia de Barcelona;
San Mateo de Gállego, en la provincia de Zaragoza;
San Mateo, municipio de la provincia de Castellón;
Vega de San Mateo, municipio de Gran Canaria;
San Mateo de Oliveira, parroquia de la provincia de Pontevedra.

en Estados Unidos 
Condado de San Mateo, condado de California, Estados Unidos de América.
San Mateo, ciudad del condado de San Mateo, California, Estados Unidos de América.
San Mateo, localidad de Nuevo México, Estados Unidos de América.

en Filipinas 
 San Mateo, municipio en Isabela;

en México 
San Mateo Atenco, municipio del Estado de México; México.
San Mateo Xalpa, pueblo del municipio Xochimilco, México.

en Perú 
El Distrito de San Mateo de la provincia de Huarochiri, Perú.

en Venezuela 
San Mateo, ciudad del Estado Aragua, Venezuela.
San Mateo, municipio del Estado Anzoátegui, Venezuela.

Además 
Fiestas de San Mateo (Logroño);
Fiestas de San Mateo (Oviedo);
Batalla de San Mateo de 1814, librada durante la Guerra de Independencia de Venezuela; 
Colegio San Mateo, en Osorno, Chile;
 Hacienda San Mateo, San Mateo, Venezuela;